Drzewo genealogiczne władców Grecji – prezentuje powiązania genologiczne i koligacje władców Grecji.

Drzewa genealogiczne